Ozo bezeichnet:

 Ozo, Ort in Osttimor, siehe Lontas
 Ozo (Fluss), Fluss in der japanischen Präfektur Ishikawa

OZO steht als Abkürzung für:
 Österreichische Zoo Organisation

Abkürzung